Почтарёв — русская фамилия; имеет женскую форму Почтарёва.

Известные носители 
 Почтарёв, Анатолий Георгиевич (род. 1938) — Герой Социалистического Труда. 
 Почтарёв, Николай Иванович (1923—1990) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, капитан.
 Почтарёв, Тимофей Алексеевич (1913—1992) — артиллерист, полковник, Герой Советского Союза, участник Советско-японской войны 1945 года, офицер-оператор штаба береговой обороны.